Йозеф — мужское личное имя и фамилия.

Носители фамилии 
 Йозеф, Макс (1860—1932) — немецкий дерматолог.
 Йозеф, Яков (1848—1902) — еврейский писатель и раввин

Другое 
 «Йозеф» — кинофильм режиссёра Станислава Томича, вышедший в 2011 году.
 Киселак, Йозеф
Иосиф Обручник,отец Иисуса Христа. Библейский персонаж,божество,символизирует спокойствие,твёрдость,убеждение и правоту своего мнения.

Примечания

См. также 
 Иосиф
 Йозефзон